Kapitulace může být:

vojenství
 kapitulace – ukončení ozbrojeného konfliktu

právo
  Kapitulace (mezinárodní právo)

historie
 Příměří z Compiègne (1918) – kapitulace Německého císařství během první světové války
 Akt bezpodmínečné kapitulace nacistického Německa během druhé světové války
 Kapitulace Japonska

Související články 
 příměří
 mírová smlouva